Kašen či fontán se sochou Herkula (Hérakla) je více, například:
 Herkulova kašna (Olomouc) – jedna ze osmi barokních kašen v Olomouci
 Herkules (Královská zahrada) – raně barokní kašna od J. J. Bendla v Královské zahradě v Praze na Pražském hradě
 Kašna se sochou Herkula (zahrada Na Valech) – raně barokní kašna v zahradě na Valech v Praze na Pražském hradě